La République des Lettres est une assemblée littéraire.
 La République des Lettres est le titre de plusieurs revues
  La République des lettres (1875-1877) est un journal littéraire créé par Catulle Mendès.
 La République des Lettres  est un journal littéraire et politique créé en 1994 par Noël Blandin.